O Esporte Clube Santana é um clube brasileiro de futebol da cidade de Itapeva (São Paulo).

A equipe foi fundada em 23 de agosto de 1939 e disputou quatro edições do campeonato paulista da terceira divisão (atual A3), entre 1963 e 1966; e uma edição do paulista da quarta divisão, em Campeonato Paulista de Futebol de 1962.

Seu estádio era denominado de Estádio dos Eucaliptos. Trazendo grandes alegrias aos Santanistas, assim eram denominados os torcedores apaixonados pelo clube. 

Atualmente o clube está extinto.

Participações em estaduais 
 Paulista 2(atual A2) = 4 (quatro)
- 1963 - 1964 - 1965 - 1966

 Quarta Divisão (atual B) = 1 (uma)
- 1962

Santana
Santana
Fundações em São Paulo em 1939